Karjala Tournament 2008 spelades under perioden 8-9 november 2008, vanns av Ryssland före Tjeckien och Sverige. Turneringen ingår i Euro Hockey Tour. Ryssland började hemma.
 
I Sverige präglades tiden inför turneringen av att HV 71 och Linköpings HC först inte ville släppa spelare till turneringen, utan i stället satsa hårdare på CHL.

Slutresultat

Resultat 
Alla tider som anges är lokala (UTC+2)

Källor

2008 i Finland
2008 i Ryssland
Euro Hockey Tour 2008/2009
2008
Sportevenemang i Moskva
Internationella sportevenemang i Helsingfors
Helsingfors under 2000-talet
Internationella ishockeytävlingar i Ryssland